Elsborg (parochie), een Deense parochie
 IF Elfsborg, een Zweedse club, voornamelijk bekend van de voetbalclub